Tasiilaartik bezeichnet:
 Tasiilaartik (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaartik (Fjord, Ammassaliip Kangertiva), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaartik (Fjord, Nakkaagajiit), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tasiilaartik (Fjord, Sermilik), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland